Terri peut désigner :

Un terril, une accumulation de résidu minier, qui se prononce terri
Terri, un film de Azazel Jacobs sorti en 2011